

Голубцово — село, Зоринський район, Алтайський край
 Голубцово — селище, Первомайський район, Алтайський край